Mahone peut faire référence à :
 Alexander Mahone, personnage de fiction
 Austin Mahone, chanteur américain

Voir aussi 
 Mahone Bay, ville canadienne